Малая Воля — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Малая Воля — деревня в Дятловском районе Гродненской области.

Украина 
 Малая Воля — село в Николаевском районе Львовской области.